Die Volleyball-Weltmeisterschaft der Männer 2022 fand vom 26. August bis zum 11. September in Polen und Slowenien statt. Insgesamt nahmen 24 Mannschaften an der Endrunde teil. Als Titelverteidiger trat die polnische Mannschaft an. Neuer Weltmeister wurde Italien.

Ausschluss Russlands 
Ursprünglich war Russland als Gastgeber dieses Turniers geplant. Wegen des Kriegs in der Ukraine wurde Russland von der FIVB sowohl als Gastgeber und Teilnehmer ausgeschlossen. Am 15. April verkündete der Weltverband Polen und Slowenien als neue Gastgeber. Da die neuen Gastgeber sportlich bereits für die Weltmeisterschaft qualifiziert waren, rückte die Ukraine als nächstplatzierte Mannschaft der Volleyball-Weltrangliste nach.

Spielorte

Modus 
In der Vorrunde wurden die 24 teilnehmenden Mannschaften in sechs Gruppen mit je vier Teams aufgeteilt. In jeder Gruppe spielte jedes Team einmal gegen jedes andere Team. Dabei galt die international übliche Punktwertung: Bei einem 3:0 oder 3:1 erhielt der Sieger drei Punkte, der Verlierer ging leer aus. Bei einem 3:2 gab es zwei Punkte für den Sieger und einen für den Verlierer. Die Erst- und Zweitplatzierten sowie die vier besten Gruppendritten qualifizierten sich für die Finalrunde.

Die Finalrunde wurde im K.O.-System ausgetragen. Dafür wurden die 16 für diese Runde qualifizierten Teams in eine Setzliste auf Basis ihrer Vorrundenergebnisse sortiert, wobei den beiden Gastgebern – sofern sie sich für die Finalrunde qualifizierten – die Plätze 1 und 2 der Setzliste vorbehalten waren. Das Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale wurden jeweils in einem Spiel ausgetragen.

Spielplan

Erste Runde

Finalrunde

Platzierungen

Auszeichnungen 
Neben den Medaillen wurden individuelle Auszeichnungen für die besten Spieler vergeben.

Medien 
In Deutschland wurden alle Spiele im Livestream und als Video-on-Demand bei Sportdeutschland.TV gezeigt.

Weblinks 
 fivb.com: Informationen der FIVB (englisch)
 volleyball-verband.de: Informationen des DVV zur WM

Einzelnachweise 

2022
Weltmeisterschaft der Manner 2022
Weltmeisterschaft der Manner 2022
Weltmeisterschaft der Manner
Sportveranstaltung in Katowice
Sport (Gliwice)
Sportveranstaltung in Ljubljana